Piedras hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

 Plural de la palabra Piedralas piedras son elementos básicos y necesarios para la vida cotidiana.los usos más nórmales en la piedra son:arquitectónicos,objeto precioso,historia.al ser elementos básicos de la vida son un producto bruto que trabajado tiene muchos usos.

Lugares

En Argentina
 Piedras (Subte de Buenos Aires)

Colombia
 Piedras (Tolima)

En España
 Castrillo de las Piedras
 Piedrasecha
 Piedrasluengas
 Embalse del Piedras

En Puerto Rico
Río Piedras
Las Piedras

Artes
 Piedras (1994), álbum de Duncan Dhu (grupo español);
 Piedras (2002), película del director español Ramón Salazar.

Otros
 Piedra 
 Las Piedras 
 Río Piedras 
 Piedras Albas 
 Piedras Blancas 
 Piedras Negras